Bianco – colore
 Bianco – colore dei simboli araldici
 Bianco – in chimica analitica, materiale simile al campione ma privo dell'analita
 Bianco – termine corrente con cui si intende una persona di carnagione chiara e di discendenza europea (caucasico)

Geografia
 Bianco – comune in provincia di Reggio Calabria 
 Bianco – montagna (la maggiore cima) delle Alpi tra Italia e Francia
 Bianco – fiume della provincia di Salerno
 Bianco – canale del Veneto
 Bianco (Bili Školj) – scoglio situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme, in Croazia
Mar Bianco – mare

Persone
 Bianco – forma maschile del nome proprio di persona Bianca
 Bianco – cognome di lingua italiana

Biografie
 Bartolomeo Bianco (1590-1657) – architetto italiano del XVII secolo
 Bianco (1984) – cantante italiano
 Bonnie Bianco (1963) – attrice e cantante statunitense
 Dante Livio Bianco (1909-1953) – avvocato e partigiano italiano
 Enzo Bianco (1951) – politico italiano
 Federica Bianco (1983) – attrice italiana
 Gerardo Bianco (1931-2022) – politico italiano
 Giacinto Bianco (1812-1885) – scrittore italiano del XIX secolo
 Gianfranco Bianco (1952-2016) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Gianluigi Bianco (1989) – calciatore italiano
 Gino Bianco (1916-1984) – pilota automobilistico brasiliano
 Lucio Bianco (1941) – scienziato italiano
 Michele Bianco (1895-1981) – politico e avvocato italiano
 Nicholas "Nicky" Bianco (1932-1994) – criminale statunitense
 Paolo Bianco (1977) – calciatore italiano
 Stefano Bianco (1985-2020) – motociclista italiano
 Tommaso Bianco (1943) – attore italiano
 Umberto Zanotti Bianco (1889-1963) – politico italiano